Bató de Dardània cap dàlmata
 Bató de Dalmàcia
 Bató de Pannònia
 Bató de Sinope, retòric i historiador grec
 Bató d'Atenes, poeta còmic atenenc
 Bató, auriga de l'heroi Amfiarau